Lupul peut faire référence à :
 Gary Lupul, un joueur de hockey sur glace,
 Joffrey Lupul, un joueur de hockey sur glace,

Plusieurs rivières de Roumanie portent également le nom de Lupul.